Serra Llarga (Aitona), serra al municipi d'Aitona (Segrià)
 Serra Llarga (l'Albi), serra als municipis de l'Albi i les Borges Blanques (Garrigues)
 Serra Llarga (Algerri), serra al municipi d'Algerri (Noguera)
 Serra Llarga (Cassà de la Selva), serra als municipis de Cassà de la Selva (Gironès), Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
 Serra Llarga (Collbató), serra al municipi de Collbató (Baix Llobregat)
 Serra Llarga (Creixell), serra als municipis de Creixell i la Pobla de Montornès (Tarragonès)
 Serra Llarga (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura), serra al municipi Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà)
 Serra Llarga (Forallac), serra al municipi de Forallac (Baix Empordà)
 Serra Llarga (Granyanella), serra al municipi de Granyanella (Segarra)
 Serra Llarga (Lleida), serra al municipi de Lleida (Segrià)
 Serra Llarga (Mont-ral), serra al municipi de Mont-ral (Alt Camp)
 Serra Llarga (el Montmell), serra al municipi d'El Montmell (Baix Penedès)
 Serra Llarga (Roda de Berà), serra als municipis de Roda de Berà (Tarragonès) i el Vendrell (Baix Penedès)
 Serra Llarga (Sant Pere de Vilamajor), serra al municipi de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
 Serra Llarga (Terrassa), serra al municipi de Terrassa (Vallès Occidental)
 Serra Llarga (Torrelles de Foix), serra als municipis del Montmell (Baix Penedès) i Torrelles de Foix (Alt Penedès)
 Serra Llarga (Vimbodí i Poblet), serra al municipi de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)